Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 2001 среди юношей до 16 лет начался 21 сентября 2000 года и закончился 23 марта 2001 года. 50 сборных были разбиты на 15 групп (10 групп из трёх команд, и пять групп из четырёх). Сборные, занявшие первые места в группах вышли в финальный раунд, где присоединились к хозяйке турнира — сборной Англии.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Группа 14

Группа 15

Квалифицировавшиеся команды 

(Жирным шрифтом выделены года, в котором команды становилась чемпионом, курсивом - команда была организатором)

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)